Марущенко-Богдановський Андріан Федорович (1897—1940) — підполковник Армії УНР.
 Марущенко Володимир Станіславович (1967) — український політик; колишній народний депутат України 5-6 скликань.
 Марущенко Ніна Павлівна (1943) — поетеса.

прізвища